Zisterne bezeichnet:

 Einen Wasser-Sammelbehälter (Zisterne)
 In der Botanik die Blatt-Trichter der Bromeliengewächse
 Im Bereich der Zellbiologie wird der Begriff teilweise für die Hohlräume des Golgi-Apparates verwendet.
 In der Medizin sind es flüssigkeitsgefüllte Hohlräume, z. B. Cisternae subarachnoideae, das sind mehrere mit Liquor cerebrospinalis gefüllte Erweiterungen des Subarachnoidalraumes.

Siehe auch:

 Cisterna